Georg Enoch Freiherr von und zu Guttenberg steht für:
 Georg Enoch Freiherr von und zu Guttenberg (1893–1940), Mitglied des Bayerischen Reichsrates 
 Georg Enoch Freiherr von und zu Guttenberg (1946–2018), deutscher Dirigent, siehe Enoch zu Guttenberg

Siehe auch:
 Guttenberg (Adelsgeschlecht)
 Guttenberg